Chobe pode se referir a:

 Chobe (distrito) - antigo distrito de Botsuana
 Rio Chobe - rio da África austral, também conhecido como rio Cuando
 Parque Nacional do Chobe - parque nacional no noroeste de Botsuana

Desambiguação